Известковое () — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. 
Входит в состав сельского поселения Цаган-Челутай.

География 
Известковое находится в горной местности к северу от села Цаган-Челутай.
 Климат 
резко континентальный с жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура июля +18...+20 °С, января  –22...–26 °С. Вегетационный период 150 дней и более .

История 
Село официально образовано в 2014 году, первоначально под именем Известковый Завод, измененное на Известковое в 2018 году Законом Забайкальского края от 14.03.2018 N 1572-ЗЗК.

Закон Забайкальского края от 05 мая 2014 года N 977-ЗЗК «О преобразовании некоторых населенных пунктов Забайкальского края» сообщал:
 
Преобразовать следующие населенные пункты:

на территории Могойтуйского района

в) село Цаган-Челутай путем выделения, не влекущего изменения границ сельского поселения «Цаган-Челутай», сельских населенных пунктов с отнесением их к категории сел с предполагаемыми наименованиями — Известковое и Толон

В мае 2017 года вышло Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края «О предложениях о присвоении наименований некоторым географическим объектам — населенным пунктам Забайкальского края» № 117 от 24.05.2017, где сказано:

Одобрить предложения органов местного самоуправления о присвоении нижеследующим географическим объектам — вновь созданным населенным пунктам наименований

4) на территории Могойтуйского района:

б) в сельском поселении «Цаган-Челутай» — село Известковое
 
Распоряжением Правительства России от 11 октября 2018 г. № 2186-р присвоено наименование вновь образованным населенном пунктам — селам Гомбын-Хунды и  Известковое.

Население

Инфраструктура 
Известковый Завод.

Транспорт 
Просёлочная дорога на село Цаган-Челутай.

Примечания

Источники 
 Закон Забайкальского края № 977-ЗЗК от 05.05.2014,
 Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 16.04.2014 № 148,
 Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 24.05.2017 № 117,
 Распоряжение Правительства РФ от 11.10.2018 г. № 2186-р

Населённые пункты Могойтуйского района